Квалификационный раунд в соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошёл 16 сентября. Приняли участие 97 спортсменов из 31 страны. В рамках этого раунда проходил отбор в финалы во всех дисциплинах, представленных на играх. В финал командных соревнований проходило 6 стран, набравших наибольшее количество баллов. Сумма рассчитывалась по результатам выступления четырёх лучших спортсменов на каждом снаряде. В индивидуальное многоборье прошло 36 спортсменов. Если какой-либо участник отказывался от участия в финале, его заменял следующий по набранным очкам спортсмен. В финалы индивидуальных соревнований проходило по 8 спортсменов, показавших лучший результат на этих снарядах.

Результаты 
Курсивом выделены результаты, не попавшие в итоговую сумму.

Ссылки 
 Официальный Олимпийский отчёт 

События 16 сентября